Ольга Соловьёва: Соловьёва, Ольга Александровна (род. 1958) — российский судья, председатель Арбитражного суда Ростовской области в 2007—2019 годах.
 Соловьёва, Ольга Александровна (род. 1998) — российская волейболистка, центральная блокирующая.
 Соловьёва, Ольга Валерьевна — российская пианистка, педагог.
 Соловьёва, Ольга Михайловна (1855—1903) — художник и переводчик.
 Соловьёва, Ольга Михайловна (1865—1935) — русская купчиха, владелица крымского курорта «Суук-Су».

Примечания